Национальная лига 1970/1971 () — 60-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Он начался 14 августа 1970 года и закончился 20 июня 1971 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
Сезон 1970/1971 на rsssf.com 
 Сезон 1970/1971 на сайте austriasoccer.at 

1970/1971
Спорт в Австрии в 1970 году
Спорт в Австрии в 1971 году
Австрия
Австрия